|-
| (36701) 2000 RY17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36702) 2000 RC18||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36703) 2000 RO23||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36704) 2000 RQ23||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36705) 2000 RE25||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36706) 2000 RK29||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36707) 2000 RP29||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36708) 2000 RG30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36709) 2000 RO30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36710) 2000 RR31||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36711) 2000 RF33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36712) 2000 RS33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36713) 2000 RV33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36714) 2000 RK35||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36715) 2000 RG39||||6 вересня 2000||Обсерваторія ім. Айлін Коллінс||Ентоні Сессі
|-
| (36716) 2000 RU39||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36717) 2000 RY40||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36718) 2000 RK41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36719) 2000 RC42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36720) 2000 RE42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36721) 2000 RK42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36722) 2000 RZ42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36723) 2000 RE43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36724) 2000 RS43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36725) 2000 RB45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36726) 2000 RS46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36727) 2000 RV46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36728) 2000 RD47||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36729) 2000 RV47||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36730) 2000 RV48||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36731) 2000 RR50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36732) 2000 RS50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36733) 2000 RY51||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36734) 2000 RZ54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36735) 2000 RF55||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36736) 2000 RX58||||7 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36737) 2000 RP60||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36738) 2000 RC61||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36739) 2000 RG61||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36740) 2000 RQ61||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36741) 2000 RL62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36742) 2000 RM62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36743) 2000 RO62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36744) 2000 RB63||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36745) 2000 RC64||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36746) 2000 RX64||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36747) 2000 RK65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36748) 2000 RR65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36749) 2000 RW65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36750) 2000 RR68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36751) 2000 RE69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36752) 2000 RZ69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36753) 2000 RH70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36754) 2000 RL70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36755) 2000 RT70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36756) 2000 RG71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36757) 2000 RY71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36758) 2000 RG73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36759) 2000 RO75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36760) 2000 RS76||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36761) 2000 RW76||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36762) 2000 RU78||||10 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36763) 2000 RJ82||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36764) 2000 RH83||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36765) 2000 RE86||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36766) 2000 RN91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36767) 2000 RG92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36768) 2000 RA93||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36769) 2000 RT94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36770) 2000 RU94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36771) 2000 RD97||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36772) 2000 RF99||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36773) 2000 RQ99||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 36774 Kuittinen||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36775) 2000 RQ101||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36776) 2000 RV102||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36777) 2000 RP104||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36778) 2000 SU1||||19 вересня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (36779) 2000 SW1||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36780) 2000 SL2||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36781) 2000 SM2||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36782 Okauchitakashige||||20 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (36783) 2000 SD7||||23 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (36784) 2000 SU11||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36785) 2000 SN12||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36786) 2000 SN14||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36787) 2000 ST16||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36788) 2000 SK18||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36789) 2000 SR19||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36790) 2000 SJ20||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36791) 2000 SQ22||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36792) 2000 SC23||||25 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36793) 2000 SZ29||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36794) 2000 SA32||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36795) 2000 SM37||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36796) 2000 SU41||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36797) 2000 SK42||||25 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36798) 2000 SA43||||25 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (36799) 2000 SG43||||26 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 36800 Катарінавітт (Katarinawitt)||||28 вересня 2000||Дребах||Й. Кандлер
|}

36700